Драва је реч која може да се односи на:
Драву - притоку Дунава
Драву - реку у Пољској, притоку Нотећа
Драву - село у Пољској
НК Драва
Монитор Драва - монитор